Spaanse Poort - een theaterzaal in België 
 Spanjaardspoort of Spaanse Poort - een voormalige kazerne in Nederland